

Geografia

Austria 
 Wieselburg – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs
 Wieselburg-Land – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs

Węgry 
Dawna nazwa miejscowości:
 Moson